Шампионите от 2012, Макс Мирни и Даниел Нестор, не участват в турнира.

Поставени двойки

Схема 

ATP Световен Тур 2013
Бризбън Интернешънъл